Вентворт има више значења:
 Вентворт (Јужна Дакота)
 Вентворт (Мисури)
 Вентворт (Северна Каролина)